Hilden est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), modèle pour adulte américaine
Jukka Hildén (né en 1980), cascadeur finlandais
 (1968-2018), nouvelliste et avocate américaine
Jytte Hilden (né en 1942), femme politique danoise

Toponyme

Hilden, commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

, communauté rurale de la Nouvelle-Écosse

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme